Арнольд Билли Аллен (; род. 22 января 1994 года, Ипсвич, Англия, Великобритания) — британский боец смешанных единоборств, в настоящее время выступающий под эгидой Ultimate Fighting Championship в полулёгкой весовой категории. По состоянию на 3 ноября 2022 года занимает 4 строчку официального рейтинга  UFC в полулёгком весе.

Титулы и достижения 

 Ultimate Fighting Championship
 Обладатель премии «Выступление вечера» (3 раза) против Алана Омера, Мэдса Бернелла и Дэна Хукера

Статистика выступлений в MMA

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Действующие бойцы UFC
Бойцы смешанных единоборств Англии